Bei Chlumec fanden folgende Schlachten statt:
 Erste Schlacht bei Chlumec um 1040
 Zweite Schlacht bei Chlumec um 1126